Ла-Мамбро́ль-сюр-Лонгне́, Ла-Мамброль-сюр-Лонґне () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний схід від Нанта, 14 км на північний захід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Мамброль-сюр-Лонгне, Ла-Меньянн, Ле-Плессі-Масе i Прюїльє було об'єднано в новий муніципалітет Лонгне-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 712 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2027,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Мамброль-сюр-Лонгне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мамброль-сюр-Лонгне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара